Nicolas Barthélemy peut désigner :
 Nicolas Barthélemy de Loches (1478-1537), moine français ;
 Nicolas Martin Barthélemy (1765-1835), militaire français ;
 Nicolas Barthélemy (1880-1941), journaliste et politicien belge ;
 Nicolas Barthélemy (né en 1758), homme politique français.